Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 635.

 Interstate 635 au Kansas et au Missouri
 Interstate 635 au Texas

Voir aussi